Virzi ist der Familienname folgender Personen:

 Antônio Virzi (1882–1954), italienisch-brasilianischer Architekt
 Carlo Virzi (* 1972), italienischer Musiker
 Paolo Virzì (* 1964), italienischer Drehbuchautor und Filmregisseur